AAA (også Tripel-A eller Triple-A) kan have flere betydninger:

 AAA-batterier – en typebetegnelse for batterier.
 American Airlines Arena (AAA) – et stadion i Miami i Florida, USA
 American Automobile Association (AAA) – USA's største bilistforening.
 Antiluftskyts (: AAA) – våben til nedskydning af fjendtlige flyvemaskiner under en krig.
 Asistencia Asesoría y Administración (AAA) – en mexicansk wrestlingorganisation, der er kendt for wrestlingstilen lucha libre.

Se også 
 A (flertydig)
 AA